Слуп — заст. Стовп, опора склепіння будь-якої споруди, будівлі.

Населені пункти та їхні частини
 Слуп — село в гміні Шрода-Шльонська Сьредського повіту Нижньосілезького воєводства
 Слуп — село в гміні Менцинка Яворського повіту Нижньосілезького воєводства
 Слуп — село в гміні Вінсько Воловського повіту Нижньосілезького воєводства
 Слуп — село в гміні Ґрута Ґрудзьондзького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Слуп — село в гміні Парисув Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Слуп — село в гміні Шульбоже-Вельке Островського повіту Мазовецького воєводства
 Слуп — село в гміні Щавін-Косьцельни Ґостинінського повіту Мазовецького воєводства
 Слуп — село в гміні Лідзбарк Дзялдовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Слуп — частина села Староволя в гміні Парисув Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Слуп — колонія в гміні Лельково Браневського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки